Une aberration est une absurdité, une erreur particulièrement contraire au sens commun.

Aberration peut aussi désigner :
 aberration, en optique et en astronomie, un défaut d'un système optique qui se répercute sur la qualité de l'image ;
 aberration géométrique ;
 Théorie des aberrations nodales
 aberration chromatique ;
 aberration de la lumière, en astronomie, une aberration provoquée par l'aberration relativiste ;
 Aberration, un film néo-zélandais réalisé par Tim Boxell en 1997.